Besar (Medan), bestuurslaag in Medan, Noord-Sumatra, Indonesië
 Besar (vulkaan), stratovulkaan in Zuid-Sumatra, Indonesië